Франкёр () — французская фамилия.

Известные носители:

 Франкёр, Луи-Бенжамен (1773—1849) — французский математик и педагог.
 Франкёр, Луи-Жозеф (1738—1804) — французский скрипач и композитор.
 Франкёр, Поль — французский актёр.
 Франкёр, Франсуа (1698—1787) — французский скрипач, композитор и дирижёр.